Josep Lluís Pons i Gallarza (1823 - 1894), poeta català.
 Josep Lluís Pons Llovet, anarquista català.